Burgundsko nebo Bourgogne může označovat:
 Burgundsko – historické území a bývalý region na východě Francie

historické země
 Burgundské království (411–1482) – společné označení pro více států v jihovýchodní Francii
 Království Burgundů (4. století–534) - první státní útvar Burgundů
 První Burgundské království (534–933) – podřízené franské říši, rozdělené verdunskou smlouvou 843
 království Horního Burgundska (888–933)
 království Dolního Burgundska (855–933) – neboli provensálské království
 Druhé Burgundské království (933–1378) – též Arelatské království, součást svaté říše římské
 Burgundské vévodství (918–1482) – francouzské vévodství
 Burgundské hrabství (982–1678) – hrabství ve svaté říši římské, připojené k Francii jako Franche-Comté, „svobodné hrabství (burgundské)“
 Burgundský stát (1384–1482) – personální unie burgundského vévodství, burgundského hrabství ad.
 Burgundský kraj (1512–1797/1801) – jeden z 10 krajů svaté říše římské

správní jednotky Francie
 Burgundsko (1960–2016) – jeden z bývalých regionů ve Francii
 Burgundsko-Franche-Comté (od 2016) – jeden z regionů ve Francii

lidská sídla
 Bourgogne (Marne) – bývalá francouzská obec sloučená s Fresne-lès-Reims
 Bourgogne-Fresne – obec v departementu Marne v regionu Grand Est